Las elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC) para el periodo 2015 tuvieron lugar los días 21 y 22 de octubre de 2014 y el balotaje se realizará los días 5 y 6 de noviembre del mismo año. Los cargos a escoger son la Directiva de la Federación, el Consejero Superior y los 31 Consejeros Territoriales.

En segunda vuelta se enfrentarán las listas del gremialismo y la Nueva Acción Universitaria.

Contexto 
La FEUC 2014 estaba dirigida por la Nueva Acción Universitaria, un movimiento de centroizquierda que llevaba seis años consecutivos dirigiendo la Federación, desde su creación en 2008. El principal oponente para el NAU en estas elecciones era el gremialismo, movimiento tradicional en la universidad, que en las elecciones del 2013 fue superado por solo 133 votos por la Nueva Acción Universitaria.

La elección de la Federación de 2015 reviste importancia debido al rol que tiene la FEUC en la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH), siendo vocera e integrante del llamado "eje conductor" de la organización estudiantil, más aún cuando se esperaba que el año 2015 el gobierno aborde el tema de la reforma universitaria.

Listas candidatas

Desarrollo 
La primera vuelta de las elecciones se llevó a cabo entre los días 21 y 22 de octubre, desarrollándose con normalidad y con una amplia participación: superior al 60% de los inscritos. A diferencia de años anteriores no se dieron resultados preliminares, realizando el primer y único conteo el miércoles 22 de octubre. Los resultados de esta primera vuelta fueron anunciados el jueves 23 de octubre a las 06:55 horas.

Resultados primera vuelta

Directiva FEUC

Consejero Superior

Consejeros Territoriales

Resultados segunda vuelta

Directiva FEUC

Consejero Superior

Presupuesto Participativo

Referencias

Enlaces externos 
 Resultados oficiales de la primera vuelta 

Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile
FEUC
2014